Das Wort Feature (vom Englischen für „Merkmal“ oder „Eigenschaft“) bezeichnet:

 Feature (Darstellungsform), eine journalistische Darstellungsform
 Radio-Feature, ein nichtfiktionales Hörfunkgenre
 Programmfeature, die Funktionalität einer Software (siehe auch Feature-Request)
 Merkmal (z. B. in der Statistik (siehe statistische Variable) und im Data-Mining)
 in Geographischen Informationssystemen die kleinste, fachlich sinnvolle Einheit innerhalb eines raumbezogenen Datenbestandes, siehe Merkmal (GIS)
 Feature (Maschinelles Lernen), Beim maschinellen Lernen und bei der Mustererkennung ist ein Merkmal eine individuell messbare Eigenschaft oder Charakteristik eines beobachteten Phänomens. Siehe auch Slow Feature Analysis und Feature Subset Selection
 Gastauftritt eines Musikers, siehe Featuring

Siehe auch:
 Double Feature, ein Doppelprogramm von zwei Filmen eines Verleihs, die hintereinander im Kino gezeigt werden